Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 juni 2008.

Vrouwen 06